Шиллинг, Курт:
 Шиллинг, Курт (род. 1966) — американский бейсболист, разработчик видеоигр.
 Шиллинг, Курт (род. 1899) — немецкий философ, исследователь, руководящий сотрудник Аненербе.